Това е списък на паметниците в Ереван, столицата на Армения.

Паметници

Декоративни паметници

Премахнати паметници

Източници 

 Паметниците в Ереван, официална страница на град Ереван

Култура в Ереван